Ла Бехукера има више значења:

 Ла Бехукера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бехукера (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бехукера (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бехукера (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику